Малоя (нем. Maloja) — многозначный термин.

 Малоя (деревня) — горная деревня в Швейцарии, в кантоне Граубюнден, в регионе Верхний Энгадин.
 Малоя (округ) — округ в Швейцарии. 
 Малоя (перевал) — высокогорный перевал в Альпах, кантон Граубюнден, Швейцария. 
 Малоя (музыка) — музыкальный жанр.